Jüdische Partei steht für folgende Parteien

in Deutschland:
 Jüdische Volkspartei, 1919 bis 1933

in Österreich:
 Jüdischnationale Partei, 1906 bis 1938

in Polen:
 Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund, bis 1935
 Poalei Agudat Jisra’el, bis 1939
 Vereinigte Jüdische Sozialistische Arbeiterpartei, bis 1937

in der Tschechoslowakei:
 Jüdische Partei der Tschechoslowakei (Židovská strana), 1919 bis 1939
 Jüdischkonservative Partei (Židovská konzervativní strana), 1919 bis 1939
 Jüdische Wirtschaftspartei (Židovská hospodářská strana), 1925

in Rumänien:
 Jüdische Partei Rumäniens (Partidul Evreiesc din România), 1930er

in Russland:
 Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund, 1897 bis 1935
 Jüdische Sozialistisch-Demokratische Arbeiterpartei Poale Zion (Jüdische Sozialdemokratische Arbeiterpartei), 1906 bis 1928, in Polen bis 1950
 Jüdische Sozialistische Arbeiterpartei, 1906 bis 1917
 Vereinigte Jüdische Sozialistische Arbeiterpartei, 1917 bis 1920
 Jüdische Kommunistische Partei Poale Zion, 1919 bis 1921

Siehe auch:
 Zionistische Sozialistische Arbeiterpartei in Russland, 1905 bis 1917